Hein-Arne Mathiesen (ur. 4 kwietnia 1971) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 61. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 1996/1997 zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1993/1994: -
sezon 1996/1997: 61

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971